Activering (biochemie), term uit de biochemie.
Activering (boekhouding), term uit de boekhouding.
Activeren (welzijn), term uit de welzijnssector en het sociaal maatschappelijk werk om mensen (weer) (meer) te laten deelnemen aan de maatschappij.
Productactivatie, procedure voor het bestrijden van illegaal gekopieerde software.
Activerende ademhaling, ademhalingstechniek uit de kriya yogaschool van Goswami Kriyananda.